Seconds steht für:

 Second Outlines (Graffiti)
 Seconds (U2-Lied), Lied der irischen Rockband U2 (1983)
 Originaltitel von Der Mann, der zweimal lebte